Лумпа — топоним:
 Лумпа — деревня в Ярском районе Удмуртии;
 Лумпа — река в Удмуртии, приток Валы;
 Лумпа — река в Удмуртии, приток Сады.